

Patronymes
 Dominique Bouhours (1628 - 1702), homme d'Église, grammairien, historien, et écrivain religieux français
 Émile Bouhours (1870 - 1953), coureur cycliste
 Samuel Bouhours (1987 - ), footballeur français

Homonymie de patronyme